Храм Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах — православный храм в Таганском районе Москвы. Относится к Покровскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви. Является подворьем Болгарской православной церкви в Москве.

Главный престол освящён в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, придел — во имя святителя Тихона Амафунтского.

История

История района 
Храм Успения Пресвятой Богородицы расположен за Яузой в районе большого Таганского холма. Это один из старейших московских районов. Он стал активно заселяться на рубеже XV—XVI веков, прежде всего за счёт выселенных из города ремесленников, занимавшихся огнеопасными промыслами: гончаров и кузнецов — бронников и котельников.

Первые упоминания о деревянном Успенском храме, построенном в слободе гончаров, относятся к началу XVII века. В это время Заяузье было ограничено с востока Земляным Валом, с единственными воротами на Таганской площади, а плотность населения района становится одной из самых высоких в Москве. Здесь очень компактно были расположены различные дворцовые ремесленные слободы, практически у каждой из них имелся свой храм. Именно по этой причине буквально напротив Успенского храма стоит Никольский, первые упоминания о котором относятся к 1632 году.

Строительство храма 

В 1654 году местные гончары построили себе новый каменный однопрестольный Успенский храм. В 1702 году Успенский придел был перестроен, на месте разобранного притвора была построена трапезная с приделом Тихона, епископа Амафунтского. Между 1764 и 1774 годами была построена трёхъярусная колокольня в стиле послепетровского барокко. В эти же годы храм приобрёл окраску, которую можно увидеть и ныне.

В оформлении церкви принимал участие изразцовых дел мастер Степан Полубес. В конце XVII века он жил в Гончарной слободе, неподалёку от храма. Здесь была расположена его мастерская, в которой он изготовлял изразцы. Полихромные изразцы Степана Полубе́са украшают придел и трапезную. На северном фасаде они образуют широкий фриз, южная сторона храма украшена отдельными вставками. На главе придела Тихона Амафунтского размещён один из излюбленных сюжетов Полубе́са — четыре евангелиста.

Святыня храма 

Главной святыней Успенского храма является чудотворная икона Божией Матери «Троеручица». Икона получила своё название в память исцеления Пресвятой Богородицей отсеченной руки святого Иоанна Дамаскина. В России эта икона почитается с давних времён, здесь пребывает немало списков с первоявленного образа, некоторые из которых также считаются чудотворными. В 1661 году один такой список был прислан из Афонского Хилендарского монастыря в дар Патриарху Никону и поставлен в 1663 году в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. В 1716 году с этого списка был снят другой список, с тех пор пребывающий в Успенском храме. Существует мнение, согласно которому, именно благодаря заступничеству этой святыни Успенский храм не закрывался даже в самые тяжёлые периоды российской истории и сохранил все свои колокола.

В настоящее время для облегчения доступа к иконе всех желающих на наружной западной стене храма в изразцовом киоте помещён ещё один список с этой чудотворной иконы.

XIX и XX век 
В 1812 году Успенский храм был разграблен войсками Наполеона, были сожжены дворы прихода. К 1836 году храм был восстановлен и частично перестроен. На северном фасаде сделали одно полуциркульное окно, появились новые главы и кресты, к колокольне пристроили южный портал. Внутри храма были объединены в один объём четверик, трапезная и пространство придела. Сохранившаяся до настоящего времени ограда храма была построена в начале XIX века. На рубеже XIX—XX веков на главах появились звёзды. Большая часть оформления интерьера храма относится ко второй половине XIX века. В 1898 году приделы храма перестраивал архитектор Л. О. Васильев. Иконостас оформлен в стиле XVII века, в нём сохранились старинные иконы XVII—XVIII веков.

В годы Советской власти храм не закрывался.

17 июля 1948 года по взаимной договорённости Русской и Болгарской Православных Церквей в этом храме было устроено Подворье Болгарской Православной Церкви

Около часу дня в храм Успения Божией Матери в Гончарах прибыла Болгарская церковная делегация во главе с Блаженнейшим Экзархом, Митрополитом Стефаном. Делегация была встречена приветственной речью бывшего настоятеля этого храма, протоиерея о. Николая Морозова. По окончании положенной церковной встречи и многолетий высоким церковным гостям Митрополит Николай обратился к Блаженнейшему Экзарху с кратким словом, в котором сообщал, что, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, этот храм передается в качестве подворья Болгарской Православной Церкви. В своем слове он выразил мысль о том, что этот храм будет служить живой связью между двумя родными Церквами.

В 1949 году в храме были проведены реставрационные работы.

В 2015 году настоятель подворья архимандрит Феоктист (Димитров) сказал:
Болгар здесь немного, это остатки болгарской диаспоры, которая работала в Москве. Московские болгары живут в основном в районе улицы Красный Маяк, где сейчас строится храм в честь святителя Киприана, митрополита Московского. Добраться от Маяка до Таганки бывает тяжело из-за расстояния и из-за того, что у болгар воскресенье — это единственный выходной день в неделю. Большая часть прихожан — русские.

Настоятели подворья 
 архимандрит Мефодий (Жерев) (17 июля 1948—1950)
 архимандрит Максим (Минков) (1950 — конец 1955)
 архимандрит Афанасий (Бончев) (1955—1956)
 архимандрит Антоний (Костов) (1956—1960)
 архимандрит Стефан (Николов) (15 декабря 1960 — 15 сентября 1964)
 архимандрит Филарет (Игнатов) (1964—1968)
 епископ Крупнишский Григорий (Узунов) (1968—1972)
 архимандрит Нестор (Крыстев) (1972—1976)
 архимандрит Наум (Шотлев) (1977—1982)
 архимандрит Кирилл (Ковачев) (1982—1986)
 архимандрит Гавриил (Динев) (сентябрь 1986—1991)
 архимандрит Борис (Добрев) (1 июля 1991 — 1 ноября 2001)
 епископ Проватский Игнатий (Карагёзов) (1 февраля 2004 — 7 января 2011)
 архимандрит Феоктист (Димитров) (c 1 марта 2011)

Духовенство 
 Настоятель храма — архимандрит Феоктист (Димитров)
 Протоиерей Владимир Голубцов
 Священник Алексей Себелев
 Священник Алексей Матвеев
 Диакон Сергей Калабин

Примечания

Ссылки 
 Успенский храм на patriarchia.ru
 Успенский храм на temples.ru
 История успенского храм на ronde.ru
 Успенский храм на russian-church.ru
 Успенский храм на sobory.ru

Храмы, построенные в 1654 году в России
Москва
Храмы Покровского благочиния
Храмы, действовавшие в СССР
Москва
Храмы Таганского района
Здания и сооружения Гончарной улицы
Подворья поместных церквей
Москва